A 2021-es Australian Open női egyéni tornájának 2021. január 10–13. között Dubajban zajló selejtezőjében a főtornára automatikusan nem kerülő, a világranglistán utánuk következő 128 játékos vehetett részt, akik a 3 fordulós kvalifikációban a főtábla első fordulójába jutást jelentő 16 helyért küzdöttek.

A selejtezőket a korábbi évektől eltérően nem Melbourne-ben, a főtáblás verseny előtt, hanem január 10–13. között Dubajban rendezték. A selejtező után a továbbjutókat különgéppel szállították Melbourne-be, ahol karanténban kellett kivárniuk a torna kezdetét.

A magyar játékosok közül a selejtezőben Babos Tímea, Jani Réka Luca és Gálfi Dalma indulhatott, közülük csak Babos Tímea jutott túl az első körön, és neki végül sikerült feljutnia a főtáblára is.

Kiemeltek 
Zárójelben: hányadik körben esett ki. A kvalifikációból a főtáblára feljutottak nevei vastagítva.

Főtáblára továbbjutottak

Sorsolási tábla

Első csoport

Második csoport

Harmadik csoport

Negyedik csoport

Ötödik csoport

Hatodik csoport

Hetedik csoport

Nyolcadik csoport

Kilencedik csoport

Tizedik csoport

Tizenegyedik csoport

Tizenkettedik csoport

Tizenharmadik csoport

Tizennegyedik csoport

Tizenötödik csoport

Tizenhatodik csoport

Jegyzetek

Források
Sorsolási tábla

N1S